Manant peut faire référence à :

Nom commun 
Un manant, mot français qui désigne un paysan, un vilain, un habitant d’un village sous l’Ancien Régime.

Titres 
 Les Manants du roi, recueil de nouvelles de Jean de La Varende publié en 1938 ;
 Les Manants du roi, docufiction française de Patrick Buisson et réalisée en 2018 par Guillaume Laide ;
 Diantre ! Un manant, webcomic de Kate Beaton publiée en 2007 ;
 Démons et Manants, jeu vidéo de stratégie en temps réel développé par Worldweaver Productions et publié par Electronic Arts en 1997 ;

Toponyme 
 , forêt de la province de Liège en Wallonie en Belgique ;
 , forêt de la province du Hainaut en Wallonie en Belgique.

Hydronyme 
 , lac de la région de l'Outaouais dans la province de Québec au Canada.

Architecture 
 Chapelle des Manants ou Chapelle des Manents, chapelle de la commune française de Confolent-Port-Dieu dans le département de la Corrèze en région Nouvelle Aquitaine ;
 , bâtiment d’habitation remarquable de la commune de Santa Maria d'Oló dans la communauté autonome de Catalogne en Espagne.